Мокрецы — семейство двукрылых насекомых
 Мокрецы — персонажи повести «Гадкие лебеди» и её экранизаций

Топонимы 
 Мокрецы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области
 Мокрецы — деревня в Котельничском районе Кировской области
 Мокрецы — деревня в Свечинском районе Кировской области
 Мокрецы — деревня в Пижанском районе Кировской области

См. также 
 Мокрец (значения)
 Мокрицы (значения)